Take a Look Around puede referirse a:
Take a Look Around (canción), canción del grupo de nu metal Limp Bizkit; o
Take a Look Around (álbum), álbum del rapero estadounidense Masta Ace.